

Sigle 
 Avtomat Kalashnikova Modernizirovanniy  – variante più moderna del fucile d'assalto AK-47.

Codici 
 AKM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zakouma (Ciad)
 AKM – codice vettore ICAO di Mak Air
 akm – codice ISO 639-3 della lingua aka-bo